Väddö kan avse:

 Väddö – den norra delen av en ö i norra Roslagen
 Väddö folkhögskola – en folkhögskola i Älmsta, startad 1879
 Väddö socken – socken i Uppland
 Väddö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
 Väddö församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2014 och återuppstånden 2018-
 Väddö distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län
 Väddö kyrka – en kyrkobyggnad på Väddö
 Väddö och Björkö-Arholma församling – en församling i Uppsala stift 2014–2018
 Väddö distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–
 Väddö kanal – en kanal som skiljer Väddö från fastlandet
 Väddö kyrka – en kyrkobyggnad på Väddö
 Väddö skjutfält – ett militärt skjutfält
 Väddö och Häverö skeppslag – ett historiskt skeppslag  (I Roslagen är skeppslag = härad) 
 Vi på Väddö – en svensk långfilm från 1958
  – ett fartyg i Vaxholmsbolagets flotta